Jméno a příjmení Attila Pintér náleží těmto lidem:

 Attila Pintér (diplomat) — maďarský diplomat, spisovatel
 Attila Pintér (umělec) — (* 1944) maďarský umělec a restaurátor, nositel ceny Munkácsy Mihály-díj
 Attila Pintér (1966) — (* 1966) maďarský fotbalista a trenér 
 Attila Pintér (politik) — (* 1968) maďarský politik, místostarosta města Dunaújváros
 Attila Pintér (1978) — (* 1978) maďarský fotbalista